Stazione di Lison – posta sulla linea Venezia-Trieste, in Italia
 Stazione di Lison – posta sulle linee Mantes-la Jolie-Cherbourg e Lison–Lamballe, in Francia